Фильм:

 Фильм — термин, который относится к кинематографии и её истории;
 Документальный фильм
 Художественный фильм
 Короткометражный фильм
 Мультипликационный фильм

 «Фильм» — короткометражный немой фильм 1964 года (США).
 «Фильм, фильм, фильм» — советский мультфильм 1968 года.
 «Кинофильм» — индийский фильм 2013 года.

См. также 
 Телефильм